Acrone  – re mitologico dei Ceninensi
Acrone - medico di Agrigento a cui la scuola degli empirici faceva risalire la propria origine.